Závod ve vodním slalomu C1 mužů na Letních olympijských hrách 1992 se konal na kanále v areálu Parc Olímpic del Segre dne 1. srpna 1992. Z československých závodníků se jej zúčastnili Juraj Ontko (8. místo), Jakub Prüher (29. místo) a Lukáš Pollert, který získal zlatou medaili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Barcelona 1992 Official Report - Canoe / Kayak , la84foundation.org

Muži C1 slalom